

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Kawle – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sępólno Krajeńskie
 Kawle – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sierakowice

Inne 
 Kawle Dolne – część kolonii Kawle Górne w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Przodkowo
 Kawle Górne – kolonia w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Przodkowo